

Sigle 
 Miastenia gravis – malattia neuromuscolare
 Morris Garages – casa automobilistica britannica

Chimica 
 Mg – simbolo chimico del magnesio

Codici 
 MG – codice vettore IATA di Champion Air
 MG – codice FIPS 10-4 della Mongolia
 mg – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua malgascia
 MG – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Madagascar
 MG – codice ISO 3166-2:BR di Minas Gerais (Brasile)
 MG – codice ISO 3166-2:LR della contea di Margibi (Liberia)
 MG – codice ISO 3166-2:MW di Mangochi (Malawi)

Etichettatura tessile
 MG – sigla della denominazione della fibra di maguney, agave caulata

Informatica 
 .mg – dominio di primo livello di Madagascar

Musica 
 MG – album di Martin Lee Gore del 2015

Unità di misura 
 mg – simbolo del milligrammo
 Mg – simbolo del megagrammo
 Mg – simbolo del miriagrammo

Altro 
 MG – targa automobilistica di Mönchengladbach (Germania)
 MG – sigla di modelli di mitragliatrice tedesca (abbrezione di Maschinengewehr)

Altri progetti